Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Michałek – polski historyk, bronioznawca, rysownik i pisarz
 Bolesław Michałek – polski scenarzysta, krytyk filmowy i dyplomata
 Franciszek Michałek – polski malarz, rysownik, architekt wnętrz, rzeźbiarz, scenograf i działacz społeczny
 Krzysztof Michałek – polski amerykanista
 Iwona Michałek – polska nauczycielka i polityk
 Maciej Michałek – polski inżynier automatyki i robotyki
 Mariusz Michałek – polski biegacz narciarski
 Mateusz Michałek – polski matematyk
 Rudolf Michałek – polski specjalista w zakresie inżynierii rolniczej
 Stanisław Michałek – polski dyrygent i kompozytor
 Stefan Michałek – polski adwokat, działacz społeczno-polityczny
 Tomasz Michałek – postać legendarna
 Zbigniew Michałek – sekretarz Komitetu Centralnego PZPR (1981-1990) i członek Biura Politycznego KC PZPR (1988-1990)

Polskie nazwiska